

Aziende 
 IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) – operatore di teleradiodiffusione olandese
 IKON Office Solutions – azienda elettronica statunitense

Musica 
 Ikon – gruppo musicale darkwave australiano
 Ikon – gruppo musicale k-pop sudcoreano
 Ikon the Verbal Hologram – uno degli alter ego del rapper statunitense Vinnie Paz
 IKON – etichetta discografica russa

Altro 
 Ikon – romanzo di Graham Masterton del 1983
 Ikon – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ikôn – palmare della Psion Teklogix
 Ford Ikon – autovettura della Ford